Estë, també coneguda com la Gentil i la Sanadora de ferides i fatiga (Estë "the Gentle", "the healer of hurts and of weariness" en l'original anglès), és un personatge fictici pertanyent al legendarium de l'escriptor britànic J. R. R. Tolkien, que apareix en la seva novel·la El Silmaríl·lion. És una Ainu, de les dames de Valar; l'esposa d'Irmo.

El seu nom significa 'calma'. "Gris és la seva roba, i la calma és el seu do". Viu amb el seu marit Irmo als jardins de Lórien a Vàlinor. Dorm de dia a l'illa del Llac Lorellin. És la senyora de la curació i la tranquil·litat, que allibera del cansament i la inquietud.

Viu en els seus jardins, els Jardins de Lórien, en Valinor. Sempre va vestida de gris i dorm durant el dia a l'illa del llac Lórellin.

Referències 

Vàlar